Huysum o Huijsum è un cognome olandese. Può riferirsi a:

 Famiglia Huysum, dinastia di artisti olandesi:
 Caspar van Huysum, pittore del XVII-XVIII secolo
 Justus van Huysum I, pittore del XVII-XVIII secolo, fratello minore di Caspar
 Jan van Huysum, pittore del XVII-XVIII secolo, figlio di Justus I
 Justus van Huysum II, pittore del XVII-XVIII secolo, figlio di Justus I
 Jacob van Huysum, pittore del XVII-XVIII secolo, figlio di Justus I
 Michiel van Huysum, pittore del XVIII secolo, figlio di Justus I
 Maria van Huysum, pittrice del XVIII secolo, figlia di Jan